Ло Вэй (, род. 23 мая 1983 года) — китайская тхэквондистка, олимпийская чемпионка 2004 года, чемпионка мира 2003 года, чемпионка Азиатских игр 2006 года.

Ло Вэй родилась в 1983 году в Пекине. В 1999 году она начала тренироваться в знаменитой пекинской спортивной школе «Шичахай», и в том же году вошла в Пекинскую сборную. Три года спустя она вошла в национальную сборную, к этому моменту она уже была вице-чемпионкой страны в весе до 67 кг.

В 2003 году Ло Вэй заняла 1-е место на чемпионате мира в весе до 72 кг, а в 2004 году завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Афинах в весе до 67 кг. В 2007 году она завоевала бронзовую награду на чемпионате мира, и это было её последним выступлением: из-за болезни левой ноги она не приняла участия в Олимпийских играх 2008 года.

Ссылки 
 Профиль на Databaseolympics.com
 Профиль на sport-reference.com 

Тхэквондисты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по тхэквондо
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по тхэквондо
Чемпионы Азиатских игр по тхэквондо